Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chłopecki – polski muzykolog, teoretyk, krytyk muzyczny, publicysta
 Jerzy Chłopecki – polski socjolog i politolog